

Караяр — село, Караідельський район, Башкортостан
 Караяр — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Караяр — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан

Див. також 
 Чорний Яр